Adenogramma är ett släkte av kransörtsväxter. Adenogramma ingår i familjen kransörtsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kransörtsväxter
Adenogramma